Coppa CEV 2006-2007 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2006-2007 – torneo di pallavolo maschile